Wellmer ist der Familienname von:

 Albrecht Wellmer (1933–2018), deutscher Philosoph
 Arnold Wellmer (1835–1915), deutscher Autor
 Friedrich-Wilhelm Wellmer (* 1940), ehemaliger Präsident der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe
 Jessy Wellmer (* 1979), deutsche TV-Moderatorin und Journalistin
 Jörg Wellmer (* 1970), deutscher Neurologe und Epileptologe
 Martin Wellmer (1902–1972), deutscher Archivar und Historiker
 Meta Wellmer (1826–1889), deutsche Schriftstellerin und Erzieherin
 Michael Ludwig Wellmer (1783–1859), deutscher Jurist, Landesbeamter, Sachbuchautor und satirischer Schriftsteller